Tëplyj Stan – stazione della metropolitana di Mosca 
 Tëplyj Stan – quartiere di Mosca